Teuffenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra von Teuffenbach (* 1971), italienische Theologin
 Ingeborg Capra-Teuffenbach (1914–1992), österreichische Schriftstellerin und Kritikerin
 Rudolf von Tiefenbach (Rudolf von Teuffenbach; 1582–1653), kaiserlich-habsburgischer Feldherr

Siehe auch:
 Teuffenbach (Adelsgeschlecht)
 Teufenbach (Begriffsklärung)